Апара́т ( — устаткування) —

 1) Прилад, пристрій (наприклад, телефонний апарат чи апарат для  вирівнювання тиску, Апаратне забезпечення).
 2) Апарат (технологічний) — устаткування, з  обов'язковою наявністю робочого органу для здійснення впливу на продукти, який змінює їхні фізичні та хімічні властивості або агрегатний стан 
 3) Сукупність органів тіла, що виконують певну життєву функцію організму (наприклад, дихальний апарат).
 4) Сукупність установ, що обслуговують певну галузь управління, господарства
 5) Сукупність працівників установи (організації), її штат. 
 6) Примітки та інші допоміжні матеріали до наукової праці, збірки творів (апарат книги). 
 7) Метод, спосіб дослідження (математичний апарат).
 8) Державний апарат (механізм держави).

Примітки

Література